Сергей Фадеев: Фадеев, Сергей Валерьевич (род. 1976) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Фадеев, Сергей Владимирович — российский шашист, мастер спорта по международным шашкам.
 Фадеев, Сергей Максимович (1905—1955) — советский деятель органов госбезопасности, участник борьбы с УПА на Украине, генерал-майор. Депутат ВС СССР 2-3-го созывов.
 Фадеев, Сергей Михайлович (1919—1952) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Фадеев, Сергей Семёнович (1902—1949) — актер театра Мейерхольда.
 Фадеев, Сергей Юрьевич (род. 1971) — российский хоккеист.